Николай Вовченко:
 Вовченко, Николай Дмитриевич (1911—1991) — Герой Советского Союза.
 Вовченко, Николай Лаврентьевич (1912—1975) — заслуженный строитель РСФСР, лауреат Государственной премии.